

События 
 Шестой поход войск Салманасара IV против урартцев в Намар. Столкновение урартов и ассирийцев в долине реки Диялы. Победа Урарту, захват Аргишти I крепости Бушту.
 774 (дата приведена в «Гу бэнь чжу шу цзи нянь») — чжоуский Ю-ван решил назначить наследником сына от наложницы Бо-фу (он же Бо-пань), и отстранить наследника И-цзю, рождённого дочерью Шэнь-хоу. Старый наследник бежал в Шэнь, на запад. Жалоба И-цзю на несправедливость от первого лица описана в «Ши цзин» (II, V 3).
 Хуань-гун назначен в Чжоу на должность блюстителя нравов.

См. также

Примечания